ISF est un sigle composé des trois lettres I, S et F, qui peut signifier :

En français 
 Île sans fil, un organisme qui donne des accès gratuits à internet sans fil, dans les lieux publics de Montréal ;
 Impôt de solidarité sur la fortune, un ancien impôt français ;
 Indépendants solidaires et fédérés, une association regroupant des salles de cinéma indépendantes ;
 Indice synthétique de fécondité, un indice statistique permettant de mesurer l'évolution d'une population ;
 Ingénieurs sans frontières, un ensemble d'associations de solidarité internationale ;
 Internationale socialiste des femmes, une organisation sœur de l'Internationale ouvrière ;
 Société des ingénieurs et scientifiques de France, une association française qui a existé de 1948 à 1992 ;
 , une voiture ;

Dans les autres langues 
 Information Security Forum, un organisme international d'information sur la sécurité de l'information ;
 International Seed Federation, une organisation non gouvernementale à but non lucratif représentant les intérêts de l'industrie semencière ;
 International Skyrunning Federation (en français, Fédération internationale de skyrunning) ;
 International Softball Federation (en français, Fédération internationale de softball) ;
 Industrial Space Facility, un projet américain de station spatiale privée ;
 Institut für Sozialforschung (IsF), un institut allemand de recherche sociale ;
 International Shogi Forum, un tournoi international de shogi.